Donaghy ist der Familienname folgender Personen:

 John Donaghy (1838–1931), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 John Donaghy (Fußballtrainer) (1895–1936), englischer Fußballtrainer
 Mal Donaghy (* 1957), nordirischer Fußballspieler 
 Mary Donaghy (* 1939), neuseeländische Hochspringerin, Weitspringerin und Sprinterin
 Rita Donaghy, Baroness Donaghy (* 1944), britische Universitätsangestellte, Gewerkschafterin, Adlige und Politikerin
 Siobhán Donaghy (* 1984), britische Sängerin

Siehe auch:

 Donagh
 Donaghey
 McDonagh